Anime gemelle (The Lonely Guy) – film del 1984 diretto da Arthur Hiller
Anime gemelle (Baby, Baby, Baby) – film del 2015 diretto da Brian Klugman
Anime gemelle (Matching Hearts) – film televisivo del 2020 diretto da Siobhan Devine